Того року турнір проводився вперше.

Вінус Вільямс виграла титул, у фіналі перемігши Місакі Дой з рахунком 6–4, 6–2.

Це був єдиний титул Вінус Вільямс за 2016 рік.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Тайбей
2016